Miejscowości w USA:
 Mitchellville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Mitchellville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Mitchellville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Mitchellville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner